Горно-Драглиште () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Разлог. Находится примерно в 8 км к северо-востоку от центра города Разлог и примерно в 35 км к востоку от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 944 человека, преобладающая национальность — болгары.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области